Esistono più comuni francesi con questo nome

 Antras – Ariège
 Antras – Gers